Henry Gunning est un nom pouvant désigner:

 (1768-1854), universitaire anglais de Cambridge
 (1901-1991), géologue canadien

Voir aussi
 (1916-2002), scientifique et administrateur canadien

Gunning, Henry